De Verbandsliga Hamburg 1988/89 was het 44ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

Hamburger SV Amateure werd kampioen en nam net als vicekampioen FC Süderelbe deel aan de eindronde om te promoveren. Enkel HSV Amateure kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1988/89